Cariaco peut désigner :

Personnalités 
  Sócrates Cariaco : l'un des membres du groupe de salsa vénézuélien Adolescent's Orquesta ;

Toponymes

Golfe de Cariaco : golfe sur les côtes de l'État de Sucre ;
 Cariaco : chef-lieu de la municipalité de Ribero dans l'État de Sucre ;
 Cariaco : l'une des 5 paroisses civiles de la municipalité de Ribero dans l'État de Sucre ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme